Canavesano: il territorio del Canavese
Dialetto canavesano: varietà locale della lingua piemontese